Aszteriosz, Tektamosz krétai király fia, maga is krétai király, aki gyermektelensége miatt nevelt fiára, Minószra hagyta a trónt
 Aszteriosz, ókeresztény író